Cormeilles puede hacer referencia a:

 Cormeilles, comuna francesa del departamento de Eure.
 Cormeilles, comuna francesa del departamento de Oise.